Petro Poroszenko −  ukraiński ekonomista, przedsiębiorca i polityk, minister spraw zagranicznych oraz rozwoju gospodarczego i handlu, prezydent Ukrainy 
 Ołeksij Poroszenko − ukraiński polityk, poseł do Rady Najwyższej